Friedrich Adler (arhitekt) (1827. – 1908.), njemački arhitekt i arheolog
 Friedrich Adler (književnik) (1857. – 1938.), češki i austrijski književnik
 Friedrich Adler (dizajner) (1878. – 1942.), njemački dizajner
 Friedrich Adler (političar) (1879. – 1960.), austrijski političar (SDAP) i revolucionar 
 Friedrich Adler (inženjer) (1916. – 1996.), njemački inženjer